Тыртовы — древний дворянский род. 

При подаче документов (1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Тыртовых. 

Род внесён в VI и II части родословных книг Тверской, Новгородской, Псковской и Московской губерний.

Происхождение и история рода 
Происходит от Гавриила Семеновича Тыртова, бывшего посланником к крымскому хану Сафа-Гирею (1543), и убитого (1548) в сражении с татарами.

Его сын Тихон был сотенным головой в ливонском походе (1558). В XVI и XVII веках несколько Тыртовых были воеводами. Род жалован от государей за службу поместьями (1627).

Яков Иванович Тыртов был при Павле I генерал-лейтенантом.

Описание герба 
В голубом поле видна вылетающая с левой стороны из облаков серебряная стрела, а внизу неё изображены три серебряные звезды и золотой лев, идущий по земле в правую сторону.

На щите дворянский коронованный шлем. Намёт на щите голубой, подложенный золотом. (Гербовник, IV, 93).

Известные представители 
 Тыртов Фёдор Васильевич - воевода в Белоозере (1651).
Тыртов Иван Васильевич - московский дворянин (1668).
Тыртовы: Пётр и Иван Фёдоровичи - московские дворяне (1676-1677).
Тыртовы: Яков Прокофьевич и Богдан Иванович - стольники царицы Евдокии Фёдоровны (1692).
Тыртовы: Никита Петрович и Иван Андреевич Меньшой - стряпчие (1692).
Тыртовы: Иван Иванович, Иван Андреевич - стольники (1682-1692).
Тыртов, Павел Петрович — (1838—1903) — русский флотоводец, адмирал, с 1896 года — Управляющий Морским министерством и член Государственного Совета.
 Тыртов, Сергей Петрович — (1839—1903) — русский вице-адмирал. Именем С. П. Тыртова названа гора в заливе Лаврентия (Берингово море).

Примечания

Ссылки 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы